Ann Christy peut désigner :
 Ann Christy (1905-1987), une actrice américaine du cinéma muet ;
 Ann Christy (1945-1984), une chanteuse belge.